Roger Worms (1919-1994), écrivain et journaliste français connu sous le nom de Roger Stéphane
 Roger Worms (1907-1980), peintre français